Квинт Фабије Максим може бити:

 Квинт Фабије Максим Кунктатор, римски политичар и диктатор
 Квинт Фабије Максим (конзул 45. п. н. е.), римски легат и конзул